Kwacha kan syfta på:

 Malawisk kwacha – en valuta som används i Malawi i Afrika
 Zambisk kwacha – en valuta som används i Zambia i Afrika